Xystus bezeichnet:

 Xystos
 Xystus (Band), eine niederländische Progressive-Metal-Band